Сажное — название населённых пунктов в России:
 Сажное — село в Саженском сельском поселении Яковлевского района Белгородской области.
 Сажное — посёлок в Гостищевском сельском поселении Яковлевского района Белгородской области.